Ба́йчик — фамилия. Известные носители:

 Байчик, Александр Викторович (род. 1982) — российский сидячий волейболист;
 Байчик, Анна Витальевна (род. 1977) — победительница конкурса Мисс Россия 1993.